European Rugby Challenge Cup 2021/2022 – dwudziesty szósty sezon European Rugby Challenge Cup, rozgrywek klubowych w rugby union w Europie, które rangą przewyższa tylko European Rugby Champions Cup, zorganizowanych przez European Professional Club Rugby. Zwycięzcą rozgrywek została francuska drużyna , która zdobyła to trofeum po raz pierwszy w historii. W rozegranym w Marsylii finale pokonała ona inną francuską ekipę .

Uczestnicy i system rozgrywek 
Do pierwszego etapu rozgrywek dopuszczono 15 drużyn klubowych z angielskiej ligi Premiership, francuskiej ligi Top 14 oraz międzynarodowej ligi Pro14, które nie uzyskały awansu do tocznego równolegle Champions Cup. Toczyły się rozmowy na temat włączenia do rozgrywek drużyn z Południowej Afryki, które zostały przyjęte do United Rugby Championship w tym samym sezonie – jednak z uwagi na pandemię COVID-19 ostatecznie z tego zrezygnowano.

Uczestnicy pierwszego etapu rozgrywek:

W fazie zasadniczej drużyny podzielono na trzy grupy, każda licząca po pięć zespołów. Każda drużyna w fazie grupowej rozgrywała cztery spotkania z wszystkimi rywalami grupowymi, bez rewanżów – po dwa w domu i na wyjeździe. Po trzy najlepsze drużyny z każdej grupy oraz najlepsza z drużyn, które zajęły czwarte miejsca awansowały do drugiej fazy rozgrywek, która toczy się w systemie pucharowym. Dołączyło tam do nich sześć drużyn z European Rugby Champions Cup, które w pierwszej fazie swoich rozgrywek zajęły miejsca 7–9 w swoich grupach. W fazie grupowej rozgrywane były 1/8 finału, ćwierćfinały, półfinały i finał, w każdym po jednym meczu.

W fazie grupowej drużyny otrzymywały 4 punkty za zwycięstwo, 2 punkty za remis i 0 punktów w przypadku porażki. Ponadto dostawały punkty bonusowe: 1 punkt za zdobycie co najmniej 4 przyłożeń w meczu (niezależnie od wyniku) i 1 punkt za porażkę różnicą najwyżej 7 punktów. W przypadku równej liczby punktów meczowych o wyższym miejscu w tabeli grupy miały decydować kolejno: lepszy bilans punktów, większa liczba przyłożeń, mniejsza liczba kar indywidualnych (żółtych i czerwonych kartek) i losowanie. W fazie pucharowej w przypadku remisu rozgrywana miała być dogrywka – jeśli ona nie przyniosłaby rozstrzygnięcia, decydować miały kolejno większa liczba przyłożeń oraz konkurs rzutów karnych.

Faza zasadnicza 
Podział drużyn na grupy:

Spotkania fazy zasadniczej zaplanowano w następujących terminach: 10–12 i 17–19 grudnia 2021, 14–16 i 21–23 stycznia 2022 oraz 8–10 kwietnia 2022.

Grupa A 
Wyniki spotkań:

Tabela (w kolorze zielonym wiersze z drużynami, które awansowały do 1/8 finału):

Grupa B 
Wyniki spotkań:

Tabela (w kolorze zielonym wiersze z drużynami, które awansowały do 1/8 finału):

Grupa C 
Wyniki spotkań:

Tabela (w kolorze zielonym wiersze z drużynami, które awansowały do 1/8 finału):

Faza pucharowa 
Spotkania w fazie pucharowej zaplanowano w następujących terminach:
 1/8 finału – 15–17 kwietnia 2022,
 ćwierćfinały – 6–8 maja 2022,
 półfinały – 13–15 maja 2022,
 finał – 27 maja 2022 na stadionie Stade de Marseille w Marsylii.

Drabinka 
Wyniki meczów w fazie pucharowej:

Finał

Statystyki turnieju 
Najwięcej punktów w rozgrywkach – 71 – zdobył Léo Berdeu z drużyny . Najwięcej przyłożeń w rozgrywkach – 5 – zdobył Santiago Socino z drużyny .

Zobacz też 
 European Rugby Champions Cup (2021/2022)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2021 w rugby union
2022 w rugby union
European Rugby Challenge Cup